Bei dem Leiterstich (auch „Zaubernaht“, „unsichtbare Naht“ oder „Matratzenstich“ genannt) handelt es sich um eine Nahtart, mit der Stoffteile von der rechten Stoffseite aus unsichtbar miteinander vernäht werden können. Zum Einsatz kommt der Leiterstich in der Regel beim Verschließen von befüllten Teilen wie Plüschtieren oder Kissen. 

Der Leiterstich, dessen Nahtbild an die Sprossen einer Leiter erinnert, zieht die Stoffteile nach innen zusammen und verbirgt somit die Naht. Ein gleichmäßiges und sauberes Ergebnis kann so erreicht werden. Ein befülltes Stoffteil kann nur von außen, also sichtbar vernäht werden, was  bei anderen Nähten ein ungleichmäßiges und nicht so schönes Nahtbild ergibt.

Nahtart
Handarbeiten